«Сон в летнюю ночь» () — художественный фильм, снятый в 1999 году режиссёром Майклом Хоффманом по мотивам одноимённой пьесы Шекспира. Выпуск на VHS и DVD состоялся 30 ноября 1999 года.

Сюжет 

Пролетая по лесным дорогам на велосипеде, дворяне, любовники и актёры Тосканы оказываются во власти озорных духов, которые правят миром. Все начинается, когда Гермия (Анна Фрил) и Лизандр (Доминик Уэст) попадают в чащу леса, чтобы скрыться от отца Гермии, Эгея, который хочет выдать Гермию за Деметрия (Кристиан Бейл). Сам Деметрий на велосипеде отправляется в лес за своей возлюбленной Гермией. Скоро за Деметрием следует другая безумно влюбленная: Елена (Калиста Флокхарт), которая обожает Деметрия, но любовь которой совершенно не пользуется взаимностью. Падая и крутя педали, попадая в лужи грязи, вся компания в конце концов оказывается возле тайного жилища фей, где речные нимфы и сатиры весело проводят ночь в волшебных барах и кафе. Неразбериха наступает, когда хитрец Пак (Стэнли Туччи) использует любовное зелье, что приводит к необычайным результатам. Тем временем труппа актеров попадает в этот же лес, чтобы поставить пьесу, которая прерывается, когда актёр Моток, занятый в главной роли (Кевин Клайн), становится пешкой в любовной битве между королём фей Обероном (Руперт Эверетт) и его королевой Титанией (Мишель Пфайффер).

В ролях 
 Софи Марсо — Ипполита
 Кевин Клайн — Ник Моток
 Мишель Пфайффер — Титания
 Стэнли Туччи — Пак (Плутишка Робин)
 Руперт Эверетт — Оберон
 Калиста Флокхарт — Елена
 Доминик Уэст — Лисандр
 Кристиан Бейл — Деметрий
 Анна Фрил — Гермия
 Дэвид Стрэтэйрн — Тесей
 Роджер Рис — Питер Клин
 Сэм Рокуэлл — Френсис Дудка
 Грегори Джбара — Пила
 Билл Ирвин — Том Рыло
 Макс Райт — Робин Заморыш

Съёмочная группа 
 Режиссёр: — Майкл Хоффман
 Сценарий — Уильям Шекспир (сюжет), Майкл Хоффман

Примечания 

Фильмы США 1999 года
Кинокомедии 1999 года
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Италии
Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы США
Экранизации пьесы «Сон в летнюю ночь»
Фильмы Taurus Film